Treffurt steht für
 Treffurt, eine Stadt im Wartburgkreis in Thüringen
 Treffurt (Adelsgeschlecht), ein früheres thüringisches Adelsgeschlecht
 Ganerbschaft Treffurt, ein historisches Territorium in Westthüringen

Siehe auch:
 Trefurt